Sopot Festival 1985 – 22. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal zorganizowany został w dniach 21–24 sierpnia 1985 roku a prowadzili go Bogumiła Wander, Krzysztof Materna i Marek Niedźwiecki. Nagrodę Grand Prix otrzymał zespół Herrey’s reprezentujący Szwecję, który zaśpiewał piosenkę „Summer Party”. Gośćmi specjalnymi festiwalu, którzy wystąpili poza konkursem byli: Krystyna Giżowska, Bobbysocks, Anne Veski, Miroslav Zbirk, Vokalis, Classix Nouveaux & Sal Solo, Shirley Bassey, Lady Pank, Donato Poved oraz Secret Service.

Półfinał

Finał (dzień międzynarodowy)

Jury 
  Polska: Roman Waschko, Wojciech Trzciński
  Kuba: Aneiro Tano
  ZSRR: Marat Każłajew
  Malta: Robert Cefai
  Węgry: Zsolt Pentz
  Bułgaria: Kiri Avmarow
  NRD: Lutz Kirchenwitz
  Czechosłowacja: Stefan Ladzizinski
  RFN: Walter Kahl
  Chiny: Fu Gengchen
  Belgia: Jos Kloek
  Wlk. Brytania: Nigel Wright
  Finlandia: Raimo Henriksson

Przypisy 

Konkursy Sopot Festival
1985 w Polsce